Ришар Гальяно (; род. 12 декабря 1950) — французский композитор и исполнитель, всемирно известный джазовый аккордеонист. Во Франции его называют “священным монстром джаза”. Музыкант владеет игрой на всех разновидностях аккордеона.

Друг и ученик Астора Пьяццолы. Создатель нового музыкального направления — «новый мьюзет». Виртуозный мастер игры на баяне и бандонеоне.

Награды 
 2004 — Рыцарь Национального ордена за заслуги
 2009 — Офицер Ордена искусств и литературы
 2011 — Кавалер Ордена искусств и литературы

Дискография

Ссылки 
 Официальный сайт 

Композиторы Франции
Аккордеонисты Франции
Композиторы по алфавиту
Родившиеся в 1950 году
Родившиеся 12 декабря
Персоналии по алфавиту